Anon (film), een Amerikaanse sciencefiction-thriller uit 2018 onder regie van Andrew Niccol
Anon (band), voorloper van de Britse band Genesis
Verkorting van anonimiteit, als de identiteit van een persoon niet bekend is of als de persoon die niet bekend wenst te maken